Триктра́к, реже трик-трак () — термин французского происхождения.

 Триктрак (с XV века) — французская игра, где шашки по доске передвигают по числу очков, выпавших на костях.
 Триктрак — в русском языке синоним игры в нарды.

В искусстве
 «Партия в триктрак» (La partie de trictrac; 1830) — новелла французского писателя Проспера Мериме из сборника «Мозаика» (1833).
  - опус 214 Иоганна Штрауса (сына)
 «Трикк-тракк» (1884) — рассказ Жюля Верна из цикла «Необыкновенные путешествия».